Baranyai ist der Familienname folgender Personen:
 György Baranyai (1927–1998), ungarischer Generalmajor und Polizeipräsident von Budapest
 Lajos Baranyai (1939–1999), ungarischer Boxer
 László Baranyai (1920–1984), ungarischer Turner
 Vera Baranyai (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Zsolt Baranyai (1948–1978), ungarischer Mathematiker